Estisch handbalteam (mannen)
 Estisch handbalteam (vrouwen)